Il doppio del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Adriano Ferreira e Óscar Ortiz che hanno battuto in finale Kepler Orellana e Jimy Szymanski 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Bernardo Martínez /  André Sá (primo turno)
 Adriano Ferreira /  Óscar Ortiz (Campioni)

 Maurice Ruah /  Mariano Sánchez (primo turno)
 Bobby Kokavec /  Marco Osorio (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 1998